Вуэльта Испании 2006 — 61-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 26 августа в Малаге, а закончилось 17 сентября 2006 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3192 километра. Победителем стал казахстанец Александр Винокуров из , его партнёр по команде Андрей Кашечкин замкнул тройку призёров. Вторым к финишу пришёл Алехандро Вальверде из .

Участники 
В гонке принимало участие 21 велокоманда по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2006 году
Август 2006 года
Сентябрь 2006 года